Выборы в Сенат США в Северной Каролине состоялись 8 ноября 2022 года. Победитель представит штат в верхней палате Конгресса США. Внутрипартийные выборы были изначально запланированы на 8 марта 2022 года, однако решением  перенесены на 17 мая.

Действующий сенатор-республиканец Ричард Бёрр объявил, что не намерен добиваться переизбрания в 2022 году.

Демократка , бывшая судья Верховного суда Северной Каролины (2012—2020; главная судья (2019—2020)) объявила о выдвижении своей кандидатуры. Бисли являлась одним из более чем десяти кандидатов, баллотирующихся на праймериз Демократической партии.

Со стороны республиканцев — член Палаты представителей Тед Бадд, бывший губернатор Пэт Маккрори, бывший член Палаты представителей  и ветеран боевых действий армии США  объявили о намерении баллотироваться в Сенат. 5 июня 2021 года на съезде  Бадд получил поддержку как , так и 45-го президента Дональда Трампа. Уокер заявил, что он выиграл выборочный опрос среди тех, кто присутствовал на съезде.

Внутрипартийные выборы в Северной Каролине состоялись на 17 мая. Чери Бисли и Тед Бадд выиграли праймериз Демократической и Республиканской партий соответственно. По результатам всеобщих выборов победу одержал Бадд.

Праймериз Республиканской партии  
С уходом Бёрра ожидалось, что внутрипартийные выборы будут очень конкурентными. Бывший член Палаты представителей США  стал первым крупным кандидатом, объявившим о своём выдвижении. Уокер решил покинуть Палату представителей и не баллотироваться на переизбрание в 2020 году из-за того, что его округ стал гораздо более благоприятным для Демократической партии. Кандидатура Лары Трамп, невестки 45-го президента Дональда Трампа, широко обсуждалась в прессе. Она заручилась поддержкой сенатора Линдси Грэм и бывшей сотрудницы Белого дома Келлиэнн Конуэй. Ранние опросы общественного мнения показывают, что у неё были все шансы побороться с другими потенциальными кандидатами на праймериз. 14 апреля 2021 года бывший губернатор Пэт Маккрори заявил о начале своей предвыборной кампании. Член Палаты представителей США Тед Бадд объявил о выдвижении 28 апреля 2021 года.

Опросы общественного мнения, по состоянию на апрель 2021 года, показывали, что Маккрори с большим отрывом опережал Уокера и Бадда. Лидерству Маккрори способствовала высокая степень узнаваемости, которая была обеспечена за счёт нескольких проведённых кампаний.

5 июня 2021 года  провела съезд в Гринвилле. 45-й президент США Трамп объявил, что поддержит кандидатуру Теда Бадда. В свою очередь, Лара Трамп заявила, что не намерена баллотироваться, и присоединилась к своему свёкру, поддержав Бадда. Бывший президент также раскритиковал Маккрори, заявив: «Вы не можете голосовать за человека, которые уже проиграл две гонки, а также за того, кто не поддерживает наши ценности». Маккрори потерпел неудачу на губернаторских выборах 2008 и 2016 годов.

Уокер объявил, что он стал победителем в выборочном опросе, проведённом среди участников съезда. Несмотря на то, что ни Уокер, ни Маккрори не заручились поддержкой бывшего президента, они заявили о намерении остаться в гонке.

Тем временем в Северной Каролине были изменены границы округов. Регион Марка Уокера стал более лояльным для республиканцев, как это было до 2020 года. После этого Трамп встретился с Уокером и пообещал поддержать его, если он выйдет из гонки за Сенат и будет баллотироваться в Палату представителей. Первоначально Марк подал заявку на смену своего статуса, однако позже решил отказаться от этого в пользу продолжения предвыборной гонки за место в Сенате.

Первые первичные дебаты состоялись 26 февраля 2022 года в Роли. Они были проспонсированы  — консервативным аналитическим центром, базирующимся в Северной Каролине. Участники: Маккрори, Уокер и Истман. Бадд получил приглашение, но в итоге решил не присутствовать. Первые теледебаты были проведены  14 апреля, в них приняли участие Маккрори и Уокер, а Бадд вновь отказался участвовать. Третьи дебаты прошли 20 апреля на . В них приняли участие Маккрори, Уокер и Истман. Четвёртые дебаты, спонсируемые , состоялись 26 апреля и транслировались на телевизионных каналах по всей Северной Каролине, включая , ,  и . Участвовали Маккрори и Уокер. Бадд отказался, а Истман не был приглашён.

Тед Бадд победил на праймериз подавляющим большинством голосов, набрав более 58% голосов. Пэт Маккрори занял второе место с почти 25%, а Марк Уокер стал третьим с 9%. Бадд получил большинство голосов во всех округах штата, за исключением Мекленбурга, где Маккрори опередил его на менее чем 100 голосов. После обнародования результатов Маккрори заявил об окончании политической карьеры. Марк Уокер поздравил Бадда с победой и пообещал помочь ему и другим республиканцам в борьбе за места в верхней и нижней палатах Конгресса США.

Кандидаты

Номинант 
 Тед Бадд — член Палаты представителей от 13-го округа Северной Каролины (с 2017 года)

Участники праймериз 
 Джен Банварт — сотрудник Министерства обороны (2001—2020)
 Ли Брайан — видеооператор
 Леонард Брайант — старший советник армии США по вопросам религии
 Дрю Булеча — бизнесмен
 Бенджамин Гриффитс
  — писательница, ветеран армии США
 Пэт Маккрори —  (2013—2017), мэр Шарлотта (1995—2009)
 Чарльз Кеннет Мосс
 Личия Сибхату
  — член Палаты представителей от 6-го округа Северной Каролины (2015—2021)
 Дэвид Флаэрти
 Кеннет Харпер — бизнесмен
 Дебора Чиово

Снявшиеся с выборов 
 Марти Кук — комиссар округа Брансуик (с 2008 года)

Отказавшиеся от выдвижения 
 Ричард Бёрр — действующий сенатор США от штата Северная Каролина (с 2005 года) (поддержал Маккрори)
  — член Палаты представителей от 4-го округа Северной Каролины (с 2005 года)
 Марк Медоуз — глава аппарата Белого дома (2020—2021), член Палаты представителей от 11-го округа Северной Каролины (2013—2020) (поддержал Бадда)
  — спикер  (с 2015 года) (переизбирается)
  —  (с 2021 года)
  — телевизионный продюсер, старший советник президентской кампании Дональда Трампа 2020 года, невестка 45-го президента США (поддержала Бадда)
 Майкл Уотли — председатель 
 Дэн Форест —  (2013—2021), кандидат в губернаторы (2020)
  —  (2013—2018)

Опросы

Графическое представление 

Агрегированный источник

Дебаты

Результаты

Праймериз Демократической партии  
Уступив на праймериз в 2020 году,  начала свою кампанию в марте 2021 года.  являлся потенциальным кандидатом в Сенат США в 2020 году, но вместо этого решил баллотироваться на переизбрание в Сенат Северной Каролины. Осенью 2020 года он заявил, что обсудит потенциальную кампанию 2022 года со своей семьей во время отпуска. В январе 2021 года Джексон официально запустил свою предвыборную кампанию и начал турне по штату, проведя мероприятия во всех 100 округах.  едва не проиграла выборы на должность Верховного судьи в 2020 году. В феврале 2021 года сообщалось, что она наняла консультанта по предвыборной кампании и готовится принять участие в предвыборной гонке в Сенат США. Бизли официально запустила свою кампанию 27 апреля.

В ноябре 2021 года Эрика Смит подала документы на выдвижение своей кандидатуры от 2-го округа Северной Каролины. Это произошло после того, как член Палаты представителей  объявил, что не будет добиваться переизбрания. 23 ноября Смит официально начала свою предвыборную кампанию в Палату представителей США и завершила кампанию в Сенат. 30 ноября Смит поддержала кандидатуру Чери Бисли.

16 декабря 2021 года Джефф Джексон снялся с гонки и поддержал Чери Бисли.

Кандидаты

Номинант 
  — судья Верховного суда Северной Каролины (2012—2020; главная судья (2019—2020))

Участники праймериз 
 Грег Антуан — врач
 Шрель Букер — член городского совета  (с 2019 года)
 Констанс Джонсон — кандидат на пост суперинтенданта государственного образования Северной Каролины (2020), вечный кандидат
 Джеймс Карр-младший
 Роберт Колон
 Тобиас Лагроне — бизнесмен, пастор
 Брендан Магиннис
 Ретт Ньютон — мэр  (2017—2021)
 Маркус Уильямс
 Алиссия Роуз-Кэтрин Хэммонд

Снявшиеся с выборов 
  — сенатор Северной Каролины (с 2014 года), майор  (кандидат в Палату представителей США) (поддержал Бисли)
  — сенатор Северной Каролины (2015—2021) (кандидат в Палату представителей США) (поддержала Бисли)
 Ричард Уоткинс III — учёный (кандидат в Палату представителей США)

Отказавшиеся от выдвижения 
  — сенатор Северной Каролины (с 2021 года)
  — секретарь  (с 2017 года)
 Рой Купер —  (с 2017 года)
 Виола Лайлс — мэр Шарлотта (с 2017 года) (переизбирается)
  — 
  — член Палаты представителей от 2-го округа Северной Каролины (с 2021 года) (поддержала Бисли)
  —  (c 2017 года)
 Энтони Фокс — министр транспорта США (2013—2017), мэр Шарлотта (2009—2013)
 Джоан Хиггинботэм — инженер-электрик, бывшая астронавт НАСА
  — член Палаты представителей от 11-го округа Северной Каролины (2007—2013)
  —  (с 2019 года)
  — помощник судьи Верховного суда Северной Каролины (с 2019 года)

Опросы

Графическое представление

Результаты

Независимые и кандидаты от третьих партий

Либертарианская партия

Номинант 
 Шеннон Брей — автор, ветеран ВМС США, кандидат в Палату представителей (2019), кандидат в Сенат США (2020)

Партия зелёных

Номинант 
 Мэтью Хох — активист, ветеран

Независимые кандидаты

Заявившие о выдвижении 
 Мишель Льюис — активистка (вписанный кандидат)

Не подавшие документы 
 Кимри Райнхардт — преподаватель Университет Северной Каролины в Уилмингтоне, бывший лоббист системы Университета Северной Каролины, бывший сотрудник действующего сенатора Ричарда Бёрра
 Бренда Родригес

Всеобщие выборы

Предвыборная статистика 
Обозначения:
 Р — равенство
 НП — небольшое преимущество
 ДП — достаточное преимущество
 СП — существенное, но преодолимое преимущество
 ОП — огромное преимущество

Дебаты

Опросы 
Агрегированный источник

Графическое представление

Марджори Истман vs. Чери Бисли

Пэт Маккрори vs. Чери Бисли

Марк Уокер vs. Чери Бисли

представитель Республиканской партии vs. представитель Демократической партии

Результаты

Примечания 
Комментарии

Примечания

Ссылки 
Официальные сайты кампаний кандидатов
 Сайт кампании Теда Бадда
 Сайт кампании Джен Банварт
 Сайт кампании Чери Бисли
 Сайт кампании Шеннона Брея
 Сайт кампании Дрю Булечи
 Сайт кампании Марджори Истман
 Сайт кампании Тобиаса Лагроне
 Сайт кампании Пэта Маккрори
 Сайт кампании Ретта Ньютона
 Сайт кампании Кимри Райнхардт
 Сайт кампании Бренды Родригес
 Сайт кампании Кеннета Харпера
 Сайт кампании Мэтью Хоха

Выборы в Сенат США в Северной Каролине
События 8 ноября
Ноябрь 2022 года
2022 год в Северной Каролине